Я́лтинская улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Митрофаньевского шоссе до Рощинской улицы.

История 
Наименование Ялтинская улица известно с 1911 года, дано по городу Ялте.

Достопримечательности 
 Громовское старообрядческое кладбище 
 Старообрядческая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Громовском кладбище (снесена в 1939 году, сейчас установлен деревянный крест)

Примечания

Литература

Ссылки